Ccu heeft de volgende betekenissen:
 FCCU - RCCU, Belgische politiedienst die onderzoek doet naar computercriminaliteit.
 Coronary care unit, de hartbewakingsafdeling in een ziekenhuis.